de spoorlijn van DB Netze:
 Bebra - Kassel, een  spoorlijn tussen Bebra en Kassel
 Warburg - Kassel, een  spoorlijn tussen Warburg en Kassel 

Spoorlijn in Duitsland